Буа-Блан, или Бой-Бланк () — обитаемый остров на озере Гурон (Великие озёра) в Соединённых Штатах Америки, один из четырёх островов пролива Макино, соединяющий между собой два озера — Гурон и Мичиган. Находится в штате Мичиган.

Площадь острова 91,4 км².

Буа-Блан с французского языка означает «белое дерево», что является отсылкой либо к бумажной березе, либо, что более вероятно, липе.

Примечания 

Острова Мичигана
Острова Великих озёр
География округа Макино